PPD steht als Abkürzung für:

 p-Phenylendiamin, eine chemische Verbindung
 Partido por la Democracia, eine sozialdemokratische Partei in Chile
 Partito popolare democratico svizzero, italienischer Name der Christlichdemokratischen Volkspartei der Schweiz (CVP Schweiz)
 Pinned Photodiode, verwendet zum Beispiel in Digitalkameras
 eine ursprünglich geplante Abkürzung für die Piratenpartei Deutschland, eine deutsche politische Partei (die korrekte Kurzform lautet PIRATEN)
 Postpartale Depression, Wochenbettdepression, siehe Postpartale Stimmungskrisen#Postpartale Depression (PPD, Wochenbettdepression)
 PostScript Printer Description, eine Datei, die einen bestimmten Drucker beschreibt (wird mittlerweile auch für Druckermodelle ohne Postscript verwendet)
 PPD, ein Auftragsforschungsinstitut
 PPD-40 (Pistolet-Pulemjot Degtjarjowa), war eine sowjetische Maschinenpistole
 Presidential Protective Division (PPD), die Abteilung des United States Secret Service zum Schutz des US-Präsidenten
 Published Price to Dealer (PPD = HAP-Händlerabgabepreis), eine Vertragsart im Musikbusiness
 Purified Protein Derivative, eine besondere Art von Tuberkulin-Test
 Paranoid Personality Disorder – Paranoide Persönlichkeitsstörung

Abkürzung